Ivanyi oder Iványi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Szent-Ivanyi (1797–1889), pfälzische Adelige und Weingutsbesitzerin
Béla Iványi Grünwald (1867–1940), ungarischer Maler
 Dalma Iványi (* 1976), ungarische Basketballspielerin
 György Iványi (* 1939), deutsch-ungarischer Bauingenieur
 Pál Iványi (1942–2006), ungarischer kommunistischer Politiker